Pomy (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Aude
Pomy (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud